Efrén Vázquez Rodríguez (ur. 2 września 1986 w Figueres) – hiszpański motocyklista.

Kariera 
Vazquez jest jednym z tych zawodników, którzy do MMŚ dostał się m.in. przez MotoGP Academy, jednak jego pojawienie się na scenie miało miejsce dosyć późno, bo dopiero w 2007. Po spędzeniu jednego sezonu w 250'kach Vazquez postanowił zrobić krok w tył i przenieść się do kategorii 125cc, gdzie jego kariera nabrała rozpędu. W 2010 po raz pierwszy w karierze stanął na podium, a całe zmagania ukończył piąty, 2011 był pod tym względem odrobinę gorszy i Vazquez musiał zadowolić się 7. miejscem w generalce.

Rok później, w sezonie 2012, który inaugurował nową kategorię Moto3, Efren ścigał się w zespole JHK T-Shirt Laglisse, po tej przygodzie związał się z Mahindrą, która miała wielkie plany odnośnie do Moto3, Vazquez jednak ani razu nie stanął na podium, i mimo że zaliczył kilka obiecujących wyników postanowił zmienić otoczenie i podpisać kontrakt z Saxoprint-RTG, który korzysta z motocykli od Hondy.

Statystyki

Sezony 

* – sezon w trakcie

Starty 

* – sezon w trakcie

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Urodzeni w 1986
Hiszpańscy kierowcy MotoGP